Osoby o tym nazwisku:
 Frank Bolling – amerykański baseballista
 Richard Walker Bolling – amerykański polityk